Edward Marczewski (1907-1976), mathématicien polonais
 Jean Marczewski (1908-1990), économiste polonais et français
 Philippe Marczewski (1974-), écrivain belge 
 Witold Marczewski  ((1832-1909), politicien polonais
 Wojciech Marczewski (1944-), réalisateur et scénariste polonais